Línea D puede referirse a:

 la Línea D del Subte de Buenos Aires;
 la Línea D del Metro en la Ciudad de Los Ángeles.
 la Línea D de colectivos de Caleta Olivia;
 la Línea D de colectivos de Río Gallegos;
 la Línea D de ferrocarril de cercanías de París;
 la Línea D del servicio de metro de Nueva York.